Sadik est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
 Sadik Mujkič (né en 1968), rameur slovène ;

Patronyme 

 Berat Sadik (né en 1986), footballeur finlandais.
 Nafis Sadik (1929-20221), conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU.
 Omowunmi Sadik (née en 1964), professeure, chimiste et inventrice nigériane.
 Sara Sadik (née en 1994), performeuse et vidéaste

Pseudonyme 
 Misié Sadik, de son vrai nom Mickaël Maragnes (1983-), chanteur Guadeloupéen de dancehall.